Kyprijan ist der Familienname von:

 Iwan Kyprijan (1856–1934), ukrainischer Dirigent, Komponist, Musikwissenschaftler, sozialpolitischer Aktivist und Geistlicher
 Myron Kyprijan (1930–2019), ukrainischer Künstler
 Wolodymyr Kyprijan (1896–1934), ukrainischer Philatelist